Manuel Francisco Sales Teixeira foi o primeiro prefeito eleito do município de Nova Iguaçu. Eleito em 9 de julho de 1922, assumiu a prefeitura em 25 de novembro de mesmo ano. 

Médico e político influente na região, atualmente tem seu nome em diversas ruas e avenidas da Baixada Fluminense, além de ter ser atualmente nome de uma premiação especial da Prefeitura Municipal da Nova Iguaçu, a “Medalha Sales Teixeira”.

Prefeitos de Nova Iguaçu